Sery puede referirse a: 

 Sery, comuna francesa situada en Ardenas.
 Sery, comuna francesa situada en Yonne.